Роџер Федерер је био бранилац титуле али га је Давид Налбандијан победио у финалу са 6:7(4:7), 6:7(11:13), 6:2, 6:1, 7:6(7:3). Овим је прекинут Федереров низ од 24 узастопно добијена финала који је почео још у октобру 2003. Налбандијан је постао тек други Аргентинац који осваја завршни турнир, пре њега је то учинио Гиљермо Вилас 1974. у Мелбурну.

Николај Давиденко, Иван Љубичић, Маријано Пуерта и Фернандо Гонзалез су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Златна група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2005.